MCB steht für:
 Main Control Block, eine logische oder physikalische Steuereinheit, zum Beispiel in einem Leitsystem
 Management Consultants Bradford Ltd, früherer Name des englischen Verlags Emerald Group Publishing
 Marine Corps Base, einen Stützpunkt des United States Marine Corps, siehe Liste der Stützpunkte des US Marine Corps
 Mauritius Commercial Bank, die größte Bankengruppe auf Mauritius
 McComb–Pike County Airport (IATA-Code), Flughafen von McComb (Mississippi), Mississippi
 Miniature Circuit Breaker, siehe Leitungsschutzschalter 
 Mission Culturelle de Bandiagara malische Organisation
 Monochlorbenzol, ein Chlorbenzol
 Motor Company of Botswana, ein ehemaliger Automobilhersteller in Botswana
 Eine DDR Heavymetalband, auch Heavymörtelband genannt.(Siehe: Magdeburg (Band))

mcb steht für:
 Machiguenga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Arawak-Sprache der Machiguenga am Río Urubamba und Río Manú, Peru

Abkürzung